Budstikken har flere betydninger:
 Budstikken (illegalt blad) – Hovednavnet for en række illegale blade udgivet under besættelsen i 2. Verdenskrig.
 Budstikken (ugeavis) 
 Budstikken (kurervirksomhed)
 Budstikken (dansk tidsskrift) – udgivet 1852-79